Adelina steht für:
 Adelina, ein weiblicher Vorname
 Adelina (Heilige) († 1125), französische Heilige
 Adelina (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Adelina (Oper), eine Oper von Pietro Generali
 Juniel Adelina (* 1981), curaçaoischer Fußballschiedsrichter

Adelina ist der Name folgender Orte:
 Adelina (Chodel), Gmina Chodel, Powiat Opolski (Lublin), Polen
 Adelina (Werbkowice), Gmina Werbkowice, Powiat Hrubieszowski, Polen
 Adelina (Maryland), Calvert County, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Villa Adelina